een Amerikaanse bluegrassmuzikant, zie Tim O'Brien (musicus)
 een Amerikaanse schrijver, zie Tim O'Brien (schrijver)